Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) – museo di Bergamo 
 Galleria d'arte moderna e contemporanea – museo di San Marino
 Galleria civica d'arte moderna e contemporanea (GAM Torino) – museo di Torino
 Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Latina – museo di Latina
 Galleria comunale d'arte moderna e contemporanea – museo di Roma
 Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea (GNAM) – museo di Roma

Pagine correlate

Museo d'arte moderna e contemporanea